Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2012 war ein Billardturnier, das vom 5. bis 7. Oktober 2012 im BK Kurasch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainische Meisterin wurde zum zweiten Mal Anastassija Kowaltschuk. Die Titelverteidigerin setzte sich im Endspiel gegen Anna Kotljar mit 5:2 durch. Marija Turtschyna und Oksana Krasko kamen auf den dritten Rang. Die Vorjahresfinalistin Tetjana Tutschak schied im Viertelfinale gegen Anna Kotljar aus.

Bei den Herren sicherte sich Artem Mojissejenko im Finale gegen Mykyta Wolyk mit 7:3 den Titel. Den dritten Platz belegten Dmytro Biloserow und Ihor Lytowtschenko, der im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Oleksandr Bojko gewonnen hatte.

Herrenturnier

Modus 
Die 107 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

Gewinnerrunde 
64 Spieler (43 Sieger der Hauptrunde und 21 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
22 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
64 Spieler (11 Sieger der 1. Verliererrunde und 21 Verlierer der Hauptrunde gegen 32 Verlierer der Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 27 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
16 Spielerinnen (11 Siegerinnen der Hauptrunde und 5 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
6 Spielerinnen (Verliererinnen der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
16 Spielerinnen (3 Siegerinnen der 1. Verliererrunde und 5 Verliererinnen der Hauptrunde gegen 8 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 3. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2012
Billardveranstaltung 2012
Billardturnier in Kiew